Holsa bezeichnet:

 Holsa, einen osttimoresischen Suco
 Holsa, einen Ort im osttimoresischen Suco Leber, siehe Leber (Bobonaro)
 Hólsá, einen Fluss auf Island, siehe Þverá (Rangárvallasýsla)